Nelles ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Nelles (* 2001), deutscher Ruderer
 Harry Nelles (1918–1986), deutscher Fußballspieler
 Irma Nelles (* 1946), deutsche Autorin
 Jacob Josef Nelles (1818–1887), deutscher Dombau-Rendant

 Michael Nelles (* 1966), deutscher Ökonom
 Paul Arnold Nelles (1923–2005), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Pauline Nelles (* 2002), deutsche Fußballtorhüterin
 Robert Nelles (* 1958), belgischer Politiker
 Roland Nelles (* 1971), deutscher Journalist
 Theresa Nelles (* 1982), deutsche Opern-, Oratorien-, Lied- und Konzertsängerin (Sopran)
 Ursula Nelles (* 1949), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Wilfried Nelles (* 1948), deutscher Psychologe

Siehe auch:
 Nellis